

Topônimos 

 Rio Vermelho (rio de Goiás) — rio do estado de Goiás
 Rio Vermelho (rio do Mato Grosso) — rio do estado de Mato Grosso
 Rio Vermelho (rio de Minas Gerais) — rio do estado de Minas Gerais
 Rio Vermelho (Paraná) — rio do estado do Paraná
 Rio Vermelho (rio de Santa Catarina) — rio do estado de Santa Catarina
 Rio Vermelho (rio de São Paulo) — rio do estado de São Paulo
 Rio Vermelho (rio de Sergipe) — rio do estado de Sergipe
 Rio Vermelho (município) — do estado de Minas Gerais
 Rio Vermelho (Salvador) — bairro da cidade de Salvador, Bahia
 Arraial do Rio Vermelho — núcleo original de povoamento do bairro Rio Vermelho, em Salvador
 Forte de São Gonçalo do Rio Vermelho — fortificação em Salvador
 Praia do Rio Vermelho — praia de Salvador
 Reduto do Rio Vermelho — antigo fortim que localizava-se no bairro do Rio Vermelho, em Salvador

 Rio Volta Vermelho — rio em Burquina Faso

 Rio Vermelho (Ásia) — rio que nasce no sudeste da China e desagua no golfo de Tonkin, Vietnã

 Rio Vermelho do Norte — rio dos Estados Unidos e Canadá, junto a Winnipeg
 Rio Vermelho do Sul — afluente do rio Mississippi
 Red River (Novo México) — cidade do estado do Novo México

 Rio Vermelho — rio da Turquia, também conhecido como Quizil-Irmaque

Obras de arte 
 Rio Vermelho (filme), com John Wayne 
 Red River Blue — álbum do cantor estadunidense Blake Shelton
 Red River Range — filme estadunidense de faroeste intitulado no Brasil como Ronda de Sangue

Desambiguações de topônimos